Sniper – sinonimo di tiratore scelto
Sniper – gruppo hip hop francese

Cinema
Nessuno mi salverà (The Sniper) – film del 1952 diretto da Edward Dmytryk
One Shot One Kill - A colpo sicuro (Sniper) –  film del 1993 diretto da Luis Llosa
The Sniper – film del 2009 diretto da Dante Lam
American Sniper – film del 2014 diretto da Clint Eastwood